Celina je lahko:
 v geografiji je celina velika, sklenjena površina kopnega sveta
 v filateliji je celina pismo ali dopisnica z nalepljeno znamko
 Celina (ime)